The Hiding Place (qui signifie La Cachette en anglais) peut désigner :

Littérature 
 The Hiding Place (), un livre de Corrie ten Boom paru en 1971
 The Hiding Place, une nouvelle de Trezza Azzopardi parue en 2000

Cinéma 
 The Hiding Place, un film américain de James F. Collier réalisé en 1975, basé sur le livre de Corrie ten Boom